Лос Роблес има више значења:

 Лос Роблес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Роблес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Роблес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Роблес (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Роблес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Роблес (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Роблес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Роблес (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Роблес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Роблес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Роблес (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Роблес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Роблес (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Роблес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Роблес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Роблес, Лос Роблитос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Роблес (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Роблес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Роблес (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Роблес (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Роблес (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Роблес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Роблес, Панама (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Роблес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Роблес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Роблес (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Роблес (Кохуматлан де Регулес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Роблес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Роблес (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Роблес (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Роблес (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Роблес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Роблес (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Роблес (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Роблес (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Роблес (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Роблес (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Роблес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Роблес (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Роблес (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Роблес (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Роблес (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Роблес (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Роблес (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Роблес (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику